

Patronyme 
 Albert Droesbeke (1896-1929), artiste peintre et sculpteur sur bois belge.
 Erna Droesbeke (née en 1952), auteur et artiste belge.